El príncipe Nguyễn Phúc Bảo Thăng (30 de septiembre de 1943 en Dalat, Vietnam – 15 de marzo de 2017 en Paris, Francia) es el hijo menor del emperador Bảo Đại del Imperio de Vietnam y de la emperatriz Nam Phương.

Biografía 

A la muerte de su hermano mayor, el príncipe Bảo Long, el 28 de julio de 2007, le sucedió y heredó naturalmente la posición de jefe de la Casa Imperial Nguyễn.

Residía en su exilio en Francia.

Educación 
Estudió en el Convento de las aves en Neuilly-sur-Seine, Francia, y en el Colegio de Adran, en Đàlạt, Vietnam.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas vietnamitas 
  Soberano Gran Maestre de la Orden del Dragón de Annam.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
Vietnam Royalty Genealogy - de Christopher Buyers
Sitio Oficial de la Familia Imperial de Vietnam

Vietnamitas del siglo XX
Pretendientes al trono
Dinastía Nguyen
Vietnamitas del siglo XXI
Fallecidos en París
Anticomunistas de Vietnam
Nacidos en Đà Lạt